Росси́нский (Россинская) — фамилия.

Россинский 
 Россинский, Андрей (род. 1952) — театральный режиссёр, актёр и публицист.
 
 Россинский, Владимир Илиодорович (1874—1919) — художник-портретист.
 
 Россинский, Сергей Дмитриевич (1890—1964) — русский математик, геометр.
 Россинский, Фёдор Илиодорович (1886—1960) — хирург.

Россинская 
 Россинская, Елена Рафаиловна (род. 1949) — советский и российский учёный-юрист.

Двойная фамилия 
 Сорока-Росинский, Виктор Николаевич (1882—1960) — советский педагог, создатель школы-коммуны им. Ф. М. Достоевского (Республика ШКИД).
 Чичагова-Россинская, Елена Дмитриевна (1874—1971) — художница, жена В. И. Россинского.